

Architecture 
 tribune, galerie supérieure ouverte sur l'intérieur d'un édifice
 tribune des musiciens, balcon pour musiciens dans un château, un palais ou un manoir

Médias 
 Tribune Media, groupe de médias américains
 , nom de plusieurs journaux

Toponymie 
 Tribune, ville du Kansas, aux États-Unis.

Références